PNC est un sigle pouvant faire référence à :

En français 
 Parc national des Cévennes, parc national naturel français, situé entre les départements de la Lozère, du Gard et de l’Ardèche.
 Parti de la nation corse, parti politique corse se réclamant du nationalisme.
 Personnel navigant commercial, en aéronautique, est la dénomination officielle du métier d’hôtesse de l'air ou de steward.
 Personnel non combattant, à l'armée.
 Physique nucléaire et corpusculaire, département du CNRS.
 Plan national canicule, mis en place en France à la suite de la canicule européenne de 2003.
 Pôle national cirque.
 Police nationale congolaise.
 Programme non communiqué, dans le secteur de l'audiovisuel.
 Propriétaire d'un nouveau chien, utilisé en Suisse pour toute personne ayant acquis un nouveau chien et devant suivre des cours pratiques obligatoires.
 Patrimoine Nucléaire et Climat France, une association défendant le patrimoine nucléaire français pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans d’autres langues 
 PNC Financial Services, banque américaine.
 Partido Nacionalista Canario, parti nationaliste des Canaries.
 Policía Nacional de Colombia, police nationale colombienne.
 Popular National Congress (congrès national populaire), parti politique du Guyana.

Références